

Бестужево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Бестужево — село, Шипуновський район, Алтайський край
 Бестужево — залізничний роз'їзд Далекосхідної залізниці